Оделль () — шведская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1973) — шведская художница и кинорежиссёр, лауреат премии «Золотой жук» за лучшие фильм и сценарий (2013).
  (род. 1962) — шведский клипмейкер и кинорежиссёр, лауреат «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля (2006) и премии «Золотой жук» за лучший короткометражный фильм (2007, 2009, 2011).
  (1830—1922) — шведский политик, депутат Второй палаты Риксдага (1885—1893).
  (род. 1947) — шведский политик, министр связи (1991, 1994) и финансовых рынков (2006—2010), депутат Риксдага (1991—2014).

См. также